Дми́трий Ива́нович Жилка ( — ) — удельный князь Углицкий (1505—1521), третий сын великого князя московского Ивана III Васильевича от брака с Софьей Палеолог.

Биография 
Посланный отцом во главе многочисленной рати в поход на Великое княжество Литовское, взял (1500 или 1502) Оршу, выжег предместья Витебска, испепелил все волости до Полоцка и Мстиславля. Возглавляемая Жилкой осада Смоленска в 1502 году осталась безрезультатной.

После смерти своего отца Ивана III Васильевича в 1505 году Дмитрий Иванович получил в удельное владение города Углич (стал его резиденцией), Хлепень, Рогачев, Зубцов, Опоки, Мещовск, Опаков и Мологу.

В 1506 году по поручению своего старшего брата, великого князя московского Василия III князь Дмитрий Иванович Жилка возглавлял русское войско в походе на Казань, из-за ряда ошибок командования погибло почти всё русское войско. В 1512 году пошёл на Смоленск вместе с братом, Василием III Ивановичем. В 1513 году ходил «по крымским вестем» из Боровска под Каширу. Когда русские войска, наконец, взяли Смоленск (1514), Дмитрий Иванович Жилка в это время в Серпухове охранял Москву от татар. По смерти Дмитрия его удел был присоединён к Москве.

Примечания

Источники 
 Богуславский В. В., Бурминов В. В. Русь Рюриковичей. Иллюстрированный исторический словарь.
 Все монархи мира. Россия. 600 кратких жизнеописаний. Константин Рыжов. Москва, 1999 г.

Князья угличские
Участники Русско-литовской войны 1500—1503 годов
Рюриковичи по алфавиту
Похороненные в Архангельском соборе (Московский Кремль)
Участники Русско-литовской войны 1512—1522 годов
Даниловичи (Рюриковичи)
Военачальники Русского государства
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании